Lampinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

 (né en 1975), joueur finlandais de bandy
Simo Lampinen (né en 1943), pilote finlandais de rallye automobile

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois